La Radiovisión es un nuevo modelo de radio en Internet que fue definido de manera premonitoria en 1999 por Gorka Jakobe Palazio. Este profesor de la Universidad del País Vasco explica el innovador concepto de Radiovisión en su artículo “La Radiovisión, el nuevo medio multiservicio” (1999): "Será "radio" porque tendrá su base en el audio y nos debe recordar sus orígenes; Será "visión" porque con el audio ejercitaremos la vista como complementariedad usual para una información total y porque la radio no va a dejar de renunciar a su cualidad de medio para la información rápida".

Para Gorka J. Palazio, la Radiovisión, “dentro del campo multimedia”, ofrece a los usuarios “hiperenlaces, datos, ciber-revistas, imágenes (fotos, gráficos y esquemas), vídeo (ilustraciones, animaciones y vídeo real) e informes multimedia”. “Las nuevas aplicaciones y posibilidades multimedia” citadas por Luis Rodríguez en una conferencia en 1997 que incluyen “los grupos de discusión por correo, las tertulias en vivo o chats, la radio a la carta, etc…” son también considerados como elementos propios de la Radiovisión.

El término Radiovisión también puede referirse a:

 Uno de los primeros apelativos usados por Charles Francis Jenkins para la tecnología hoy conocida como televisión.

 El nombre de un programa educacional para escolares de la radio BBC, que se distribuyó con filminas y diapositivas. 

 La compañía subsidiaria "Radiovision Broadcast International", creada en 1966 por Pearl & Dean, originalmente representando los intereses mercantiles de la American Broadcasting Company en Europa y durante ese mismo año para representar la venta de publicidad a las estaciones offshore radio piratas de Swinging Radio England y Britain Radio.

 Circuito Radiovisión: una cadena de emisoras de radio de Venezuela, actualmente desaparecido.

Referencias

Terminología televisiva
Emisoras de radio